Марк-Андре Бержерон (,  13 жовтня 1980, Сен-Луї-де-Франс) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року в ГЮХЛК.

Виступав за «Гамільтон Бульдогс» (АХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Торонто Роудраннерс» (АХЛ), «Брюнес» (Євле), «Нью-Йорк Айлендерс», «Анагайм Дакс», «Міннесота Вайлд», «Монреаль Канадієнс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Кароліна Гаррікейнс» та ЦСК Лайонс.

Загалом провів 547 матчів у НХЛ, включаючи 57 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії у складі ЦСК Лайонс — 2014.
 Володар Кубка Шпенглера у складі збірної Канади — 2015.
 Володар Кубка Швейцарії у складі ЦСК Лайонс — 2016.

Статистика

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Гамільтон Бульдогс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Торонто Роудраннерс»
Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Норфолк Едміралс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти «Клівленд Монстерс»